Барнуковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Балтайского района Саратовской области. 

Административный центр — село Барнуковка. На территории поселения находятся 8 населённых пунктов — 6 сёл, 1 деревня, 1 железнодорожная станция.

Населённые пункты 
 село Барнуковка — административный центр;
 село Алай;
 село Гавриловка;
 село Новая Лопастейка;
 село Старое Сарайкино;
 село Сосновка;
 деревня Александровка;
 железнодорожная станция Барнуковка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Балтайского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балтайского района